Iota Scorpii è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione dello Scorpione:
Iota1 Scorpii
Iota2 Scorpii